Генрих Нейгауз: Нейгауз, Генрих Густавович (; 1888—1964) — советский пианист и педагог. Народный артист РСФСР (1956).
 Нейгауз, Генрих Станиславович (1961—2017) — советский и израильский пианист, сын Станислава Нейгауза.